Enriqueta de Nassau-Weilburg (duquessa de Württemberg) (1780 - 1857).
 Enriqueta de Nassau-Weilburg (arxiduquessa d'Àustria) (1797 - 1829).